Сепик языки — группа папуасских языков (семья Сепик-раму языки), распространённых на территории Индонезии и Папуа — Новой Гвинеи. Общее число языков, согласно Ethnologue — 50.

Классификация 
 Языки бикси
 Йефта
 Кимки
 Верхнесепикские языки
 Абау
 Абау
 Вогамусинские языки
 Вогамусин
 Ченапиан
 Ивамские
 Амал
 Ивам
 Рамские языки
 Карава
 Поуйе
 Раму
 Автув
 Языки сепик-хилл
 Аламблак
 Аламблак
 Канингра
 Бахинемо
 Бахинемо
 Бериномо
 Бисис
 Ватакатауи
 Каприман
 Мари
 Сумариуп
 Санио
 Бикару
 Никсек
 Пиаме
 Санио-Хиеве
 Хева
 Среднесепикские языки
 Еракаи
 Еракаи
 Нду
 Амбулас
 Боикин
 Буруи
 Гаикунди
 Елогу
 Иатмуль
 Коиват
 Манамбу
 Малингуат
 Нгала
 Сенго
 Языки ханга-хунди
 Нукума
 Кванта
 Квома
 Менде
 Языки тама
 Айи
 Йессан-майо
 Калоу
 Мехек
 Пахи
 Паси
 Языки Жёлтой реки (Йеллоу-Ривер)
 Авун
 Ак
 Намиа

См. также 
 Список папуасских языков

Папуасские языки
Языки Папуа — Новой Гвинеи
Языки Индонезии